Iskra, mot signifiant « étincelle » dans la plupart des langues slaves, peut aussi désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Искра) :
 Iskra, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
 Iskra, village bulgare de l'obchtina de Dryanovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
 Iskra, village bulgare  de l'obchtina d'Ardino, situé dans l'oblast de Kardjali ;
 Iskra, village bulgare  de l'obchtina de Parvomaï, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
 Iskra, village bulgare  de l'obchtina de Sitovo, situé dans l'oblast de Silistra.
 Iskra (revue) est une revue satirique russe des années 1860.
 Iskra (en russe : Искра), journal bolchevik russe publié en exil, de 1900 à 1905 ;
 Iskra (Grèce), journal grec issu de la gauche du parti Syriza ;
 le NK Iskra, club de football de la ville de Bugojno (en Bosnie-Herzégovine), fondé en 1946 ;
 le PZL TS-11 Iskra, avion militaire polonais, construit depuis le début des années 1960 ;
 Iskra II, trois-mâts goélette polonais ;
 Iskra, groupe industriel slovène spécialisé dans l'électricité ;
 ISKRA, société de production française fondée par Chris Marker en 1967.